Wiesau ist ein geographischer Name

von Gemeinden und Orten:
 Wiesau, Markt im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Wiesau, deutscher Name von Radwanice, Gemeinde und Dorf im Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Wiesau, früher Wiese, deutscher Name von Łączna,  Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

eines Gewässers:
 Wiesau (Fluss), rechter Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab bei Gumpen, Markt Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern